Sous-préfecture de Bingerville är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i det autonoma distriktet Abidjan, i den sydöstra delen av landet,  km sydost om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i Elfenbenskusten
Abidjan